Joe Gibbs est le nom de :
 Joe Gibbs, entraîneur de football américain ;
 Joe Gibbs, producteur de reggae.